UPS eller ups kan syfta på:

 UPS (transportföretag) – ett amerikanskt företag
 UPS – engelska: Uninterruptible Power Supply, en elektrisk apparat som tillhandahåller en hög kvalitet på lik- eller växelspänning, se avbrottsfri kraftförsörjning
 UPS – en ideell studentförening vid Uppsala universitet, se Uppsala Politicesstuderande
 UPS – ett plant koordinatsystem som täcker områdena runt polerna, se Universal Polar Stereographic
 Ups (berg i Island) – ett berg på Island
 Unit Production System - ett materialhanteringssystem för klädtillverkning utvecklat av Eton Systems.